Mr. Tambourine Man (lied), een door Bob Dylan geschreven liedje en single van The Byrds uit 1965
 Mr. Tambourine Man (album), het eerste studioalbum van de Amerikaanse folkrockgroep The Byrds, uitgebracht in juni 1965